Haploskupina UK je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina UK je rodičovskou haploskupinou haploskupin U a K.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

UK